Михаил Абызов:
 Абызов, Михаил Анатольевич (род. 1972) — российский предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель, министр без портфеля.
 Абызов, Михаил Петрович (1918—1942) — советский военнослужащий, старшина, участник Великой Отечественной войны, парторг.